Rosenborg ist der Name eines Schlosses in Kopenhagen:
 Schloss Rosenborg 

Rosenborg ist der Name folgender Personen:
 Oluf von Rosenborg (1923–1990), dänischer Prinz und Graf von Rosenborg, Angehöriger der dänischen Königsfamilie
 Ingolf von Rosenborg (* 1940), dänischer Prinz und Graf von Rosenborg, Angehöriger der dänischen Königsfamilie
 Christian von Rosenborg (1942–2013), dänischer Prinz und Graf von Rosenborg, Angehöriger der dänischen Königsfamilie
 Anne Dorte von Rosenborg (1947–2014), dänische Adelige, Angehörige der dänischen Königsfamilie
 Camilla von Rosenborg (* 1972), dänische Adelige, Angehörige der dänischen Königsfamilie

Rosenborg ist ein dänischer Adelstitel für verschiedene Nachfahren des Hauses Oldenburg in Dänemark: 
 Graf von Rosenborg 

Siehe auch:
 Rosenborg IHK, norwegischer Eishockeyklub aus Trondheim
 Rosenborg Trondheim, norwegischer Fußball-Verein aus Trondheim
 Rosenburg